Brändö kyrka kan syfta på:

Brändö kyrka, Helsingfors – en kyrka i Helsingfors
Brändö kyrka, Vasa – en kyrkobyggnad på Brändö i Vasa i Österbotten
Brändö kyrka, Åland – ett kapell på Brändö på Åland